Polunin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Polunin (* 1971), ukrainischer Fußballspieler
 Maxim Polunin (* 1975), kasachischer Skispringer
 Nicholas Vladimir Polunin (1909–1997), britischer Botaniker
 Nicholas Polunin („Nick“, * 19??), britischer Fischereibiologe
 Oleg Polunin (1914–1985), englischer Botaniker und Professor
 Sergei Wladimirowitsch Polunin (*  1989), russischer Balletttänzer
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Polunin („Slawa“, * 1950), russischer Clown